Рейс 501 может иметь следующие значения:
 Рейс 501 LANSA
 Рейс 501 SAM Colombia